Пьер-Эмери́к Эмильяно́ Франсуа́ Обамея́нг (; род. 18 июня 1989, Лаваль) — габонский и французский футболист, нападающий английского клуба «Челси»‎ и бывший капитан сборной Габона. Лучший бомбардир в истории сборной Габона. Имеет также испанское гражданство.

В 17 лет был куплен итальянским «Миланом» и зачислен в академию команды, где и получил прозвище "Abubyboba", после выпуска из которой подписал профессиональный контракт с этим клубом. В дальнейшем четыре раза отправлялся в аренду в клубы из Франции — «Дижон», «Лилль», «Монако» и «Сент-Этьен». С «Сент-Этьеном» габонец в итоге подписал полноценный контракт, этот клуб выкупил его у «Милана». В составе «Сент-Этьена» Пьер получил признание на высшем уровне, забив 41 гол во всех турнирах за три сезона. В 2013 году пополнил ряды дортмундской «Боруссии», с которой выиграл два Суперкубка Германии и Кубок Германии. С 2018 года являлся игроком лондонского «Арсенала», в составе «канониров» Обамеянг стал победителем Кубка и Суперкубка Англии. В 2022 году игрок разорвал контракт с лондонским клубом и на правах свободного агента перешёл в каталонскую "Барселону". 

В 2017 году стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, подобного достижения он также добился в 2019 году, когда наряду с Садио Мане и Мохаммедом Салахом получил «Золотую бутсу» английской Премьер-лиги, за звание её лучшего бомбардира. В 2015 году был признан лучшим футболистом Африки.

Ранние годы 
Родился на окраинах Парижа, в семье габонских переселенцев. Отец — Пьер — также был профессиональным футболистом и провел более 80 матчей за сборную Габона. Мать Маргарита Креспо — франко-испанка. Футболом начинал заниматься на улицах столицы Франции, затем обучался в местных футбольных академиях. В 2007 году перешёл в «Милан», где до этого обучались два его старших брата Вилли и Катилина.

Клубная карьера 
В январе 2007 года Обамеянг присоединился к молодёжной команде «Милана». В августе он стал частью команды, которая финишировала четвёртой в молодёжном Кубке чемпионов, проходившего в Малайзии. На этом турнире Обамеянг забил семь голов в шести матчах и стал лучшим бомбардиром соревнования. Благодаря этому турниру он привлек внимания скаутов других клубов. Так как пробиться в основной состав «Милана» времён Карло Анчелотти было практически невозможно, Обамеянг отправился в аренду на родину, в клуб второго дивизиона «Дижон». 1 августа 2008 года прошёл дебют Обамеянга в профессиональном футболе. Он вышел с первых минут встречи против «Ланса», в котором «Дижон» потерпел поражение со счётом 3:1. В конце августа габонский форвард забил первый гол за свою команду, поразив ворота «Тура» и добыв первую победу в сезоне (2:1). За сезон он провёл 39 матчей во всех турнирах и забил 10 голов, 8 в Лиге 1 и 2 в кубке.

24 июня 2009 года перешёл на правах аренды в «Лилль». Первый гол забил 13 декабря 2009 года в матче против «Монако». Также отметился в восьми встречах Лиги Европы, в которой французский клуб дошёл до стадии 1/8 финала и уступил «Ливерпулю». За сезон он провёл только 14 матчей и забил 2 гола. Его услугами заинтересовался «Монако», который находился на грани вылета и всеми возможными способами решал свои кадровые проблемы. В 2010 году перешёл на правах аренды в «Монако». Первый гол забил 21 августа 2010 года в матче против «Ланса». В этом клубе Обамеянг провёл 19 матчей, забил два гола и раздал две голевые передачи. Через полгода был отдан в аренду «Сент-Этьену» до конца сезона. В июле 2011 года аренда была продлена до 2012 года.

«Сент-Этьен» 
22 декабря 2011 года Обамеянг подписал контракт с «Сент-Этьеном». Он быстро стал игроком стартового состава и взял себе номер 7. Первый гол забил 13 февраля 2012 года в матче против «Тулузы». Первый хет-трик оформил 22 февраля 2012 года в матче против «Лорьяна». 20 апреля 2013 года Обамеянг выиграл свой первый серьёзный трофей в карьере. «Сент-Этьен» обыграл в финальном матче Кубка лиги «Ренн» со счётом 1:0. До конца сезона вёл борьбу за место в основе и сумел забить два гола в 10 матчах. Намного удачней выдался для габонца второй сезон. В сезоне 2012/13 Обамеянг занял второе место в списке бомбардиров Лига 1, уступил только Златану Ибрагимовичу. В 37 матчах он забил 19 голов. Хорошее выступление в сезоне позволило ему завоевать награду лучшего африканского игрока сезона.

«Боруссия» (Дортмунд) 

4 июля 2013 года «Боруссия» официально объявила о покупке Обамеянга. 27 июля в матче за Суперкубок Германии против «Баварии» Обамеянг вышел на замену на 72-й минуте вместо Якуба Блащиковского, а уже на 86-й минуте отметился голевой передачей на Марко Ройса, который сделал тем самым окончательным счёт 4:2. В дебютном матче в чемпионате Германии Обамеянг оформил хет-трик против «Аугсбурга». В сезоне 2015/16 Обамеянг установил рекорд Бундеслиги, забив во всех восьми стартовых турах. Сезон 2015/16 выдался для Обамеянга самым результативным в карьере, сыграл 48 матчей во всех турнирах за «Боруссию» он забил 39 мячей: 25 в чемпионате Германии, 11 в еврокубках и 3 в кубке Германии. Всего за первые три сезона в «Боруссии» он забил 80 мячей в 143 матчах. 27 августа 2016 года габонец открыл счёт своим голам в новом сезоне уже в матче 1-го тура чемпионата Германии против «Майнца», дважды поразив ворота соперника (2:1). За «Боруссию» габонский нападающий провёл 144 матча, в которых забил 98 голов.

«Арсенал» (Лондон) 
31 января 2018 года лондонский «Арсенал» объявил о переходе Пьера-Эмерика Обамеянга из «Боруссии» за 64,75 млн евро. 3 февраля 2018 года Обамеянг дебютировал за «Арсенал» в матче против «Эвертона», канониры одержали победу со счётом 5:1, а Пьер забил четвёртый гол команды. Свой первый гол в гостях Обамеянг забил в ворота «Брайтона», однако, победы канониром добиться не удалось (1:2). Свою первую голевую передачу Обамеянг отдал на Генриха Мхитаряна в победном матче над «Уотфордом» (3:0). Обамеянг продолжал забивать и закончил сезон с десятью голами и четырьмя голевыми передачами в тринадцати матчах Премьер-лиги. Пьер стал последним футболистом, забившим под руководством Арсена Венгера в «Арсенале».

Свой первый гол в новом сезоне Обамеянг забил в победном гостевом матче против «Кардифф Сити» (3:2). После паса Александра Ляказетта, Обамеянг обработал мяч и технично, обводящим ударом из-за пределов штрафной, отправил его в дальний угол вратаря соперника. Обамеянг дебютировал за «Арсенал» в Лиге Европы, в победном матче против «Ворсклы» (4:2), забив два мяча, и на 57-й минуте был заменён Месутом Озилем. Пьер непосредственно поучаствовал в 12 голах в 10 матчах «Арсенала» на Эмирейтс. После присоединения к «Арсеналу» в феврале 2018 года Обамеянг забил 16 голов в матче Премьер-лиги. Согласно статистике сайта Opta, Обамеянгу нужно 104,6 мин в среднем на гол, что является лучшим показателем в истории Премьер-лиги (минимум 10 голов). Обамеянг стал первым игроком, который достиг отметки в 10 голов в Премьер-лиге в том сезоне, после того, как «Арсенал» одержал победу в дерби Северного Лондона над «Тоттенхэмом Хотспур». 15 сентября 2020 года Пьер-Эмерик Обамеянг подписал новый контракт с «Арсеналом» до 2023 года.

18 января 2021 года Обамеянг отметился двумя голами в матче против «Ньюкасл Юнайтед», который «канониры» выиграли со счётом 3:0. Следующие три игры габонец пропустил по причине болезни своей матери. 14 февраля Обамеянг сделал свой первый хет-трик в рамках английской Премьер-лиги, это произошло в поединке «Арсенала» с «Лидсом», который завершился со счётом 4:2. 25 февраля Пьер-Эмерик забил два гола в ворота «Бенфики», что помогло его команде выйти в 1/8 финала Лиги Европы. 14 марта он остался на скамейке запасных на северолондонском дерби против «Тоттенхэма». Тренер команды Микель Артета объяснил своё решение дисциплинарным. В 16-ом туре английского чемпионата сезона 2021/22 Обамеянг не был включён в состав команды на матч против «Саутгемптона», причиной чего Артета вновь назвал неудовлетворительную дисциплину нападающего. Спустя три дня габонец был лишён капитанской повязки.

«Барселона» 
31 января 2022 года 32-летний габонский нападающий стал полноценным игроком «Барселоны», перейдя из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента, а не в аренду, как сообщалось ранее. Об этом информирует новостной сайт Goal и журналист Фабрицио Романо в Twitter. Забил дебютный гол, а также оформил за «Барселону» хет-трик в 25-ом туре сезона Ла Лиги в матче против «Валенсии». Открыл счёт и оформил дубль в матче против «Реала» в 29-ом туре Ла Лиги.

«Челси» 
Летом 2022 года стало известно, что Обамеянга хочет видеть в своём составе английский «Челси». Главный тренер «синих» Томас Тухель настаивал на выкупе игрока, так как работал с Пьером-Эмериком, ещё представляя «Боруссию». Английский клуб предложил «Барселоне» 19 миллионов евро с 5 миллионами бонусом. В августе появилась информация, что сделка почти готова. В ночь закрытия летнего трансферного окна Обамеянг официально перешёл в «Челси».

Выступления за сборную 
После хорошего сезона в «Дижоне» получил приглашение сыграть за молодёжную сборную Италии (до 19), но отказался и дебютировал за молодёжную сборную Франции (до 21) в товарищеском матче против молодёжной сборной Туниса. 25 марта 2009 года Обамеянг дебютировал за сборную Габона. Первый гол забил в матче против Марокко, игра закончилась со счетом 3:2. Затем он забил голы в товарищеских матчах против сборных Бенина, Того, Алжира и Сенегала. Обамеянг был ключевым игроком сборной, которая достигла четвертьфинала Кубка африканских наций 2012 года. В общей сложности на турнире он забил три гола и стал одним из лучших бомбардиров. В четвертьфинальном матче с командой Мали габонец не забил пенальти в послематчевой серии, в результате чего сборная проиграла. В июле 2012 года Обамеянг представлял сборною Габона на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Единственный гол он забил в матче против сборной Швейцарии. 15 июня 2013 года оформил свой первый хет-трик за сборную в отборочных матчах ЧМ-2014 года против сборной Нигерии. Но на чемпионат мира сборная Габона не попала. В отборочном турнире Кубка африканских наций 2015 года оформил дубль в матче против сборной Буркина-Фасо. На кубке он был капитаном сборной.

Достижения

Командные 
«Сент-Этьен»
 Обладатель Кубка французской лиги: 2012/13

«Боруссия» (Дортмунд)
 Обладатель Кубка Германии: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Германии (2): 2013, 2014

«Арсенал» (Лондон)
 Обладатель Кубка Англии: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Англии: 2020

Личные 
 Футболист года в Африке: 2015
 Лучший бомбардир чемпионата Германии: 2016/17
 Лучший бомбардир английской Премьер-лиги: 2018/19
 Игрок месяца английской Премьер-лиги (2): октябрь 2018, сентябрь 2019
 Символическая сборная Африки по версии КАФ (7): 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020
 Входит в состав символической сборной года Лиги Европы УЕФА (2): 2016/17, 2018/19

Статистика выступлений

Клубная карьера

Статистика за сборную

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 56 / забито голов: 23; победы: 20, ничьи: 16, поражения: 20.

Семья 
Его отец Пьер также выступал за сборную Габона и провёл за неё 80 матчей. Два его брата Катилина и Вилли также были игроками «Милана».

Женат на давней подруге Алише. У пары есть двое сыновей — Кертис (13.08.2011) и Пьер (04.08.2016).

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте ФК «Арсенал»

Футболисты Франции
Футболисты Габона
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Габона по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Челси»